Zelenikowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Zelenikowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw

Zobacz też 
 Zełenikowo